|-
|(42251)||2001 LA|| align=right|14,4|| align=right|2,370|| align=right|0,207|| align=right|24,99|| align=right|3,647||MBA||1. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42252)||2001 LU2|| align=right|14,8|| align=right|2,548|| align=right|0,065|| align=right|15,80|| align=right|4,066||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42253)||2001 NQ12|| align=right|15,8|| align=right|2,275|| align=right|0,138|| align=right|6,87|| align=right|3,431||MBA||13. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42254)||2001 NX21|| align=right|16,4|| align=right|2,409|| align=right|0,203|| align=right|2,17|| align=right|3,737||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(42255)||2001 OT22|| align=right|15,0|| align=right|2,277|| align=right|0,178|| align=right|4,03|| align=right|3,436||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(42256)||2001 OA63|| align=right|14,3|| align=right|2,236|| align=right|0,139|| align=right|3,75|| align=right|3,343||MBA||20. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42257)||2001 OU68|| align=right|13,6|| align=right|2,746|| align=right|0,251|| align=right|8,52|| align=right|4,549||MBA||16. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42258)||2001 OZ68|| align=right|14,4|| align=right|2,456|| align=right|0,199|| align=right|3,32|| align=right|3,849||MBA||17. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42259)||2001 OD81|| align=right|12,3|| align=right|2,996|| align=right|0,118|| align=right|9,83|| align=right|5,184||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42260)||2001 OX82|| align=right|13,3|| align=right|2,626|| align=right|0,063|| align=right|15,06|| align=right|4,254||MBA||27. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(42261)||2001 OC92|| align=right|13,9|| align=right|2,595|| align=right|0,214|| align=right|12,32|| align=right|4,180||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(42262)||2001 PE6|| align=right|14,0|| align=right|2,766|| align=right|0,119|| align=right|10,06|| align=right|4,599||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42263)||2001 PA42|| align=right|13,0|| align=right|2,766|| align=right|0,173|| align=right|7,85|| align=right|4,599||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(42264)||2001 QZ30|| align=right|12,9|| align=right|2,539|| align=right|0,133|| align=right|15,22|| align=right|4,044||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42265)||2001 QL69|| align=right|13,3|| align=right|2,994|| align=right|0,044|| align=right|9,44|| align=right|5,179||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42266)||2001 QZ77|| align=right|14,4|| align=right|2,341|| align=right|0,186|| align=right|5,17|| align=right|3,581||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42267)||2001 QJ81|| align=right|13,4|| align=right|2,575|| align=right|0,249|| align=right|11,94|| align=right|4,131||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42268)||2001 QO91|| align=right|14,4|| align=right|2,733|| align=right|0,195|| align=right|9,35|| align=right|4,518||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42269)||2001 QB117|| align=right|13,2|| align=right|2,611|| align=right|0,158|| align=right|13,88|| align=right|4,219||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42270)||2001 QA139|| align=right|14,8|| align=right|2,772|| align=right|0,222|| align=right|7,70|| align=right|4,614||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42271)||2001 QL154|| align=right|13,7|| align=right|2,543|| align=right|0,195|| align=right|10,28|| align=right|4,055||MBA||24. avgust 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(42272)||2001 QH179|| align=right|14,6|| align=right|2,385|| align=right|0,191|| align=right|7,56|| align=right|3,682||MBA||28. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(42273)||2001 QO245|| align=right|12,2|| align=right|2,771|| align=right|0,189|| align=right|8,13|| align=right|4,611||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(42274)||2001 QM264|| align=right|16,4|| align=right|2,362|| align=right|0,289|| align=right|9,26|| align=right|3,629||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42275)||2001 RG17|| align=right|16,9|| align=right|2,230|| align=right|0,184|| align=right|3,27|| align=right|3,329||MBA||11. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(42276)||2001 SV35|| align=right|14,3|| align=right|2,963|| align=right|0,079|| align=right|10,59|| align=right|5,098||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42277)||2001 SQ51|| align=right|11,8|| align=right|5,153|| align=right|0,050|| align=right|6,14|| align=right|11,70||JUT||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42278)||2001 SH265|| align=right|14,2|| align=right|3,062|| align=right|0,067|| align=right|9,30|| align=right|5,358||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(42279)||2001 SP267|| align=right|14,7|| align=right|2,645|| align=right|0,051|| align=right|5,41|| align=right|4,301||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(42280)||2001 SS267|| align=right|14,5|| align=right|2,380|| align=right|0,209|| align=right|8,97|| align=right|3,670||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(42281)||2001 SW267|| align=right|15,1|| align=right|2,765|| align=right|0,040|| align=right|4,10|| align=right|4,596||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(42282)||2001 SB283|| align=right|13,5|| align=right|2,602|| align=right|0,193|| align=right|11,73|| align=right|4,197||MBA||22. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42283)||2001 SQ316|| align=right|13,4|| align=right|2,555|| align=right|0,192|| align=right|11,91|| align=right|4,083||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42284)||2001 TV8|| align=right|12,2|| align=right|2,602|| align=right|0,216|| align=right|14,95|| align=right|4,196||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42285)||2001 TN40|| align=right|14,5|| align=right|2,210|| align=right|0,104|| align=right|5,00|| align=right|3,285||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42286)||2001 TN41|| align=right|16,4|| align=right|1,420|| align=right|0,392|| align=right|24,07|| align=right|1,692||APL||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42287)||2001 TE51|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,116|| align=right|3,76|| align=right|3,567||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42288)||2001 TC65|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,209|| align=right|2,49|| align=right|4,132||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42289)||2001 TY105|| align=right|14,4|| align=right|2,306|| align=right|0,138|| align=right|4,37|| align=right|3,501||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42290)||2001 TU114|| align=right|13,8|| align=right|2,746|| align=right|0,053|| align=right|4,79|| align=right|4,549||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42291)||2001 TD121|| align=right|13,1|| align=right|2,748|| align=right|0,100|| align=right|11,68|| align=right|4,554||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42292)||2001 TN150|| align=right|14,3|| align=right|3,060|| align=right|0,102|| align=right|4,40|| align=right|5,351||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(42293)||2001 UZ3|| align=right|15,7|| align=right|2,622|| align=right|0,054|| align=right|1,81|| align=right|4,246||MBA||17. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(42294)||2001 UP5|| align=right|16,1|| align=right|2,175|| align=right|0,102|| align=right|4,14|| align=right|3,206||MBA||21. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(42295)||2001 UG17|| align=right|15,2|| align=right|2,219|| align=right|0,189|| align=right|7,18|| align=right|3,306||MBA||23. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(42296)||2001 UJ31|| align=right|14,0|| align=right|2,566|| align=right|0,132|| align=right|9,89|| align=right|4,110||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42297)||2001 UL73|| align=right|14,2|| align=right|3,154|| align=right|0,176|| align=right|1,53|| align=right|5,600||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42298)||2001 UP123|| align=right|14,2|| align=right|2,298|| align=right|0,192|| align=right|24,49|| align=right|3,483||MBA||22. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(42299)||2001 UQ136|| align=right|13,3|| align=right|2,854|| align=right|0,178|| align=right|13,17|| align=right|4,821||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42300)||2001 UU140|| align=right|15,0|| align=right|3,093|| align=right|0,083|| align=right|1,64|| align=right|5,438||MBA||23. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42301)||2001 UR163|| align=right|4,2|| align=right|51,4|| align=right|0,285|| align=right|0,76|| align=right|369||SDO||21. oktober 2001||Kitt Peak||Deep Ecliptic Survey
|-
|(42302)||2001 VF10|| align=right|13,7|| align=right|2,581|| align=right|0,243|| align=right|15,88|| align=right|4,145||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42303)||2001 VO18|| align=right|16,7|| align=right|2,357|| align=right|0,076|| align=right|0,72|| align=right|3,619||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42304)||2001 VZ34|| align=right|14,1|| align=right|3,196|| align=right|0,064|| align=right|23,39|| align=right|5,714||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42305)||2001 VU44|| align=right|14,9|| align=right|2,403|| align=right|0,214|| align=right|1,92|| align=right|3,725||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42306)||2001 VU46|| align=right|14,5|| align=right|2,736|| align=right|0,136|| align=right|13,62|| align=right|4,524||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42307)||2001 VC48|| align=right|15,0|| align=right|2,400|| align=right|0,201|| align=right|2,83|| align=right|3,716||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42308)||2001 VM50|| align=right|14,3|| align=right|3,052|| align=right|0,035|| align=right|8,18|| align=right|5,331||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42309)||2001 VO86|| align=right|14,8|| align=right|2,339|| align=right|0,234|| align=right|2,85|| align=right|3,578||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42310)||2001 VB88|| align=right|14,1|| align=right|2,612|| align=right|0,163|| align=right|15,83|| align=right|4,221||MBA||12. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42311)||2001 VB93|| align=right|15,5|| align=right|2,315|| align=right|0,128|| align=right|11,59|| align=right|3,521||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42312)||2001 VY93|| align=right|14,5|| align=right|2,558|| align=right|0,097|| align=right|14,46|| align=right|4,091||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42313)||2001 VH97|| align=right|13,1|| align=right|3,550|| align=right|0,051|| align=right|18,97|| align=right|6,688||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42314)||2001 VQ121|| align=right|14,6|| align=right|2,989|| align=right|0,038|| align=right|9,86|| align=right|5,166||MBA||15. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(42315)||2001 VW121|| align=right|13,8|| align=right|2,972|| align=right|0,085|| align=right|11,38|| align=right|5,123||MBA||13. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(42316)||2001 WT37|| align=right|16,7|| align=right|2,326|| align=right|0,088|| align=right|3,27|| align=right|3,547||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42317)||2001 WW39|| align=right|16,5|| align=right|2,207|| align=right|0,162|| align=right|4,12|| align=right|3,277||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42318)||2001 XV1|| align=right|13,6|| align=right|3,175|| align=right|0,186|| align=right|29,41|| align=right|5,656||MBA||6. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42319)||2001 XU15|| align=right|16,0|| align=right|2,399|| align=right|0,121|| align=right|2,37|| align=right|3,715||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42320)||2001 XH17|| align=right|13,8|| align=right|2,380|| align=right|0,121|| align=right|10,33|| align=right|3,671||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42321)||2001 XE24|| align=right|15,0|| align=right|2,631|| align=right|0,286|| align=right|5,41|| align=right|4,267||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42322)||2001 XS49|| align=right|15,6|| align=right|2,234|| align=right|0,155|| align=right|7,16|| align=right|3,338||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42323)||2001 XQ55|| align=right|15,7|| align=right|3,079|| align=right|0,166|| align=right|2,44|| align=right|5,402||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42324)||2001 XX62|| align=right|14,7|| align=right|2,350|| align=right|0,143|| align=right|4,67|| align=right|3,601||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42325)||2001 XB89|| align=right|15,5|| align=right|2,292|| align=right|0,137|| align=right|6,48|| align=right|3,468||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42326)||2001 XW104|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,048|| align=right|7,23|| align=right|3,658||MBA||14. december 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42327)||2001 XQ108|| align=right|14,8|| align=right|3,071|| align=right|0,074|| align=right|10,55|| align=right|5,381||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42328)||2001 XM133|| align=right|15,0|| align=right|2,413|| align=right|0,183|| align=right|6,67|| align=right|3,747||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42329)||2001 XL169|| align=right|16,2|| align=right|2,170|| align=right|0,113|| align=right|3,01|| align=right|3,197||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42330)||2001 XC194|| align=right|15,8|| align=right|2,333|| align=right|0,188|| align=right|1,97|| align=right|3,564||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42331)||2001 XJ195|| align=right|16,0|| align=right|2,514|| align=right|0,046|| align=right|2,62|| align=right|3,986||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42332)||2001 XP211|| align=right|15,9|| align=right|2,285|| align=right|0,122|| align=right|4,47|| align=right|3,454||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42333)||2001 XM214|| align=right|14,0|| align=right|2,800|| align=right|0,161|| align=right|8,40|| align=right|4,684||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42334)||2001 XG222|| align=right|16,6|| align=right|2,303|| align=right|0,197|| align=right|1,67|| align=right|3,495||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42335)||2001 XX232|| align=right|15,8|| align=right|2,292|| align=right|0,262|| align=right|1,96|| align=right|3,470||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42336)||2001 XP247|| align=right|15,5|| align=right|2,780|| align=right|0,080|| align=right|4,75|| align=right|4,634||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42337)||2001 YK16|| align=right|16,2|| align=right|2,627|| align=right|0,029|| align=right|1,02|| align=right|4,256||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42338)||2001 YT80|| align=right|14,9|| align=right|3,007|| align=right|0,093|| align=right|4,45|| align=right|5,213||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42339)||2002 AX16|| align=right|14,6|| align=right|2,747|| align=right|0,095|| align=right|11,42|| align=right|4,551||MBA||5. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(42340)||2002 AH23|| align=right|14,8|| align=right|2,660|| align=right|0,016|| align=right|12,68|| align=right|4,337||MBA||5. januar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(42341)||2002 AK34|| align=right|15,7|| align=right|2,279|| align=right|0,196|| align=right|7,04|| align=right|3,441||MBA||12. januar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42342)||2002 AU58|| align=right|14,4|| align=right|2,693|| align=right|0,111|| align=right|15,52|| align=right|4,420||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42343)||2002 AB63|| align=right|14,6|| align=right|2,996|| align=right|0,038|| align=right|6,12|| align=right|5,185||MBA||11. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42344)||2002 AT90|| align=right|14,2|| align=right|2,333|| align=right|0,190|| align=right|24,28|| align=right|3,564||MBA||12. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42345)||2002 AN118|| align=right|15,6|| align=right|2,248|| align=right|0,137|| align=right|4,37|| align=right|3,370||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42346)||2002 AV131|| align=right|14,6|| align=right|2,335|| align=right|0,135|| align=right|6,62|| align=right|3,568||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42347)||2002 AV155|| align=right|14,7|| align=right|2,329|| align=right|0,223|| align=right|10,57|| align=right|3,554||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42348)||2002 BV9|| align=right|13,9|| align=right|3,219|| align=right|0,029|| align=right|14,46|| align=right|5,773||MBA||18. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42349)||2002 BH17|| align=right|14,9|| align=right|3,488|| align=right|0,063|| align=right|1,68|| align=right|6,513||MBA||20. januar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42350)||2002 BN19|| align=right|14,2|| align=right|2,474|| align=right|0,180|| align=right|13,91|| align=right|3,890||MBA||21. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(42351)||2002 CB6|| align=right|15,2|| align=right|2,421|| align=right|0,194|| align=right|1,60|| align=right|3,766||MBA||4. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(42352)||2002 CV32|| align=right|14,1|| align=right|2,762|| align=right|0,144|| align=right|10,48|| align=right|4,590||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42353)||2002 CZ41|| align=right|15,1|| align=right|2,643|| align=right|0,140|| align=right|12,29|| align=right|4,297||MBA||7. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|42354 Kindleberger||2002 CK43|| align=right|14,3|| align=right|2,687|| align=right|0,054|| align=right|15,90|| align=right|4,404||MBA||12. februar 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(42355)||2002 CR46|| align=right|7,2|| align=right|38,17|| align=right|0,541|| align=right|2,43|| align=right|236||CNT||5. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(42356)||2002 CA47|| align=right|16,3|| align=right|2,363|| align=right|0,060|| align=right|5,83|| align=right|3,631||MBA||2. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(42357)||2002 CS52|| align=right|15,1|| align=right|2,560|| align=right|0,148|| align=right|6,74|| align=right|4,095||MBA||12. februar 2002||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(42358)||2002 CO55|| align=right|14,3|| align=right|2,434|| align=right|0,217|| align=right|8,01|| align=right|3,797||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42359)||2002 CY63|| align=right|13,8|| align=right|3,064|| align=right|0,112|| align=right|12,29|| align=right|5,364||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42360)||2002 CG99|| align=right|14,6|| align=right|2,903|| align=right|0,018|| align=right|3,21|| align=right|4,946||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42361)||2002 CS101|| align=right|15,9|| align=right|2,240|| align=right|0,206|| align=right|3,26|| align=right|3,352||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42362)||2002 CY102|| align=right|15,0|| align=right|2,744|| align=right|0,101|| align=right|3,09|| align=right|4,546||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42363)||2002 CL103|| align=right|15,4|| align=right|2,386|| align=right|0,176|| align=right|3,30|| align=right|3,684||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42364)||2002 CS107|| align=right|15,2|| align=right|2,332|| align=right|0,168|| align=right|5,41|| align=right|3,562||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|42365 Caligiuri||2002 CM115|| align=right|14,3|| align=right|2,668|| align=right|0,099|| align=right|18,85|| align=right|4,358||MBA||12. februar 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(42366)||2002 CL125|| align=right|15,5|| align=right|2,337|| align=right|0,246|| align=right|2,67|| align=right|3,571||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42367)||2002 CQ134|| align=right|11,1|| align=right|5,172|| align=right|0,045|| align=right|29,13|| align=right|11,77||JUT||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42368)||2002 CC135|| align=right|13,6|| align=right|3,191|| align=right|0,049|| align=right|16,68|| align=right|5,698||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42369)||2002 CT135|| align=right|13,8|| align=right|2,459|| align=right|0,195|| align=right|10,69|| align=right|3,855||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42370)||2002 CB137|| align=right|14,4|| align=right|2,663|| align=right|0,162|| align=right|10,92|| align=right|4,344||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42371)||2002 CT141|| align=right|13,5|| align=right|2,994|| align=right|0,024|| align=right|7,73|| align=right|5,180||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42372)||2002 CD146|| align=right|14,6|| align=right|3,009|| align=right|0,021|| align=right|7,99|| align=right|5,218||MBA||9. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42373)||2002 CM174|| align=right|14,4|| align=right|2,537|| align=right|0,203|| align=right|5,62|| align=right|4,040||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42374)||2002 CB175|| align=right|13,7|| align=right|2,686|| align=right|0,150|| align=right|13,22|| align=right|4,400||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42375)||2002 CA233|| align=right|15,7|| align=right|3,118|| align=right|0,095|| align=right|0,96|| align=right|5,504||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(42376)||2002 DQ2|| align=right|14,8|| align=right|2,320|| align=right|0,222|| align=right|23,75|| align=right|3,534||MBA||19. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|42377 KLENOT||2002 EU2|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,114|| align=right|6,21|| align=right|3,722||MBA||8. marec 2002||Kleť||KLENOT
|-
|(42378)||2002 EL12|| align=right|16,6|| align=right|2,226|| align=right|0,187|| align=right|1,19|| align=right|3,320||MBA||14. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(42379)||2013 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,200|| align=right|0,225|| align=right|4,07|| align=right|3,263||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42380)||2065 P-L|| align=right|14,6|| align=right|3,098|| align=right|0,145|| align=right|4,43|| align=right|5,452||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42381)||2090 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,874|| align=right|0,093|| align=right|4,87|| align=right|4,872||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42382)||2183 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,435|| align=right|0,188|| align=right|4,01|| align=right|3,800||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42383)||2231 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,692|| align=right|0,216|| align=right|1,30|| align=right|4,416||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42384)||2506 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,663|| align=right|0,211|| align=right|11,99|| align=right|4,345||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42385)||2844 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,873|| align=right|0,094|| align=right|2,28|| align=right|4,868||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42386)||3552 P-L|| align=right|13,5|| align=right|3,136|| align=right|0,214|| align=right|17,05|| align=right|5,552||MBA||22. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42387)||4071 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,338|| align=right|0,102|| align=right|5,43|| align=right|3,574||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42388)||4111 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,704|| align=right|0,208|| align=right|4,31|| align=right|4,446||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42389)||4251 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,367|| align=right|0,121|| align=right|5,22|| align=right|3,641||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42390)||4305 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,146|| align=right|0,102|| align=right|11,30|| align=right|5,578||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42391)||4753 P-L|| align=right|16,6|| align=right|2,220|| align=right|0,060|| align=right|2,53|| align=right|3,306||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42392)||4908 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,871|| align=right|0,055|| align=right|5,43|| align=right|4,864||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42393)||6012 P-L|| align=right|15,2|| align=right|3,157|| align=right|0,143|| align=right|3,51|| align=right|5,608||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42394)||6111 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,096|| align=right|0,128|| align=right|9,76|| align=right|5,447||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42395)||6193 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,649|| align=right|0,123|| align=right|12,39|| align=right|4,310||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42396)||6213 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,354|| align=right|0,146|| align=right|2,52|| align=right|3,611||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42397)||6326 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,146|| align=right|0,121|| align=right|1,15|| align=right|5,580||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42398)||6370 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,656|| align=right|0,148|| align=right|12,16|| align=right|4,329||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42399)||6372 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,644|| align=right|0,144|| align=right|2,64|| align=right|4,298||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42400)||6587 P-L|| align=right|15,1|| align=right|3,110|| align=right|0,199|| align=right|2,19|| align=right|5,484||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42401)||6589 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,887|| align=right|0,215|| align=right|9,89|| align=right|4,905||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42402)||6619 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,212|| align=right|0,207|| align=right|3,43|| align=right|3,288||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|42403 Andraimon||6844 P-L|| align=right|12,5|| align=right|5,318|| align=right|0,112|| align=right|8,13|| align=right|12,27||JUT||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42404)||7606 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,324|| align=right|0,261|| align=right|3,05|| align=right|3,543||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42405)||9085 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,218|| align=right|0,197|| align=right|4,01|| align=right|3,303||MBA||27. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42406)||9104 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,082|| align=right|0,144|| align=right|13,06|| align=right|5,410||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42407)||9509 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,648|| align=right|0,258|| align=right|10,90|| align=right|4,309||MBA||22. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42408)||9555 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,123|| align=right|0,198|| align=right|6,28|| align=right|5,517||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42409)||1108 T-1|| align=right|15,5|| align=right|2,276|| align=right|0,113|| align=right|5,53|| align=right|3,433||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42410)||3062 T-1|| align=right|16,3|| align=right|2,468|| align=right|0,137|| align=right|2,36|| align=right|3,877||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42411)||3249 T-1|| align=right|14,2|| align=right|2,468|| align=right|0,107|| align=right|4,89|| align=right|3,877||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42412)||4320 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,274|| align=right|0,102|| align=right|3,46|| align=right|3,429||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42413)||1072 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,250|| align=right|0,150|| align=right|1,04|| align=right|3,375||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42414)||1130 T-2|| align=right|15,1|| align=right|3,002|| align=right|0,090|| align=right|6,60|| align=right|5,201||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42415)||1175 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,421|| align=right|0,135|| align=right|0,82|| align=right|3,767||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42416)||1195 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,645|| align=right|0,154|| align=right|3,05|| align=right|4,300||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42417)||1613 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,211|| align=right|0,233|| align=right|2,08|| align=right|3,287||MBA||24. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42418)||2081 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,439|| align=right|0,125|| align=right|2,54|| align=right|3,809||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42419)||2187 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,434|| align=right|0,155|| align=right|2,10|| align=right|3,798||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42420)||2290 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,437|| align=right|0,166|| align=right|1,69|| align=right|3,805||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42421)||2306 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,421|| align=right|0,201|| align=right|0,77|| align=right|3,767||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42422)||3048 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,646|| align=right|0,076|| align=right|2,54|| align=right|4,304||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42423)||3085 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,967|| align=right|0,099|| align=right|10,16|| align=right|5,111||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42424)||3120 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,981|| align=right|0,064|| align=right|3,64|| align=right|5,146||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42425)||3227 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,681|| align=right|0,060|| align=right|6,73|| align=right|4,390||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42426)||4634 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,404|| align=right|0,107|| align=right|7,05|| align=right|3,726||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42427)||5061 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,209|| align=right|0,237|| align=right|6,10|| align=right|3,282||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42428)||5089 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,231|| align=right|0,150|| align=right|7,72|| align=right|3,333||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42429)||5132 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,313|| align=right|12,91|| align=right|4,527||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42430)||5158 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,982|| align=right|0,029|| align=right|12,50|| align=right|5,147||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42431)||1051 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,438|| align=right|0,184|| align=right|14,02|| align=right|3,807||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42432)||1134 T-3|| align=right|16,1|| align=right|2,412|| align=right|0,127|| align=right|5,82|| align=right|3,744||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42433)||1887 T-3|| align=right|14,1|| align=right|3,108|| align=right|0,025|| align=right|8,23|| align=right|5,479||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42434)||2121 T-3|| align=right|13,6|| align=right|3,126|| align=right|0,102|| align=right|14,79|| align=right|5,526||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42435)||2164 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,742|| align=right|0,179|| align=right|7,74|| align=right|4,540||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42436)||2204 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,414|| align=right|0,091|| align=right|6,11|| align=right|3,749||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42437)||2266 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,733|| align=right|0,070|| align=right|15,34|| align=right|4,517||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42438)||2317 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,416|| align=right|0,118|| align=right|2,94|| align=right|3,754||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42439)||2355 T-3|| align=right|14,1|| align=right|2,733|| align=right|0,169|| align=right|11,62|| align=right|4,517||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42440)||2484 T-3|| align=right|14,8|| align=right|3,152|| align=right|0,151|| align=right|5,14|| align=right|5,596||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42441)||2492 T-3|| align=right|13,2|| align=right|3,065|| align=right|0,143|| align=right|11,81|| align=right|5,366||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42442)||2603 T-3|| align=right|13,8|| align=right|3,089|| align=right|0,091|| align=right|14,33|| align=right|5,427||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42443)||2640 T-3|| align=right|16,9|| align=right|2,390|| align=right|0,141|| align=right|6,81|| align=right|3,693||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42444)||3064 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,758|| align=right|0,164|| align=right|7,65|| align=right|4,579||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42445)||3123 T-3|| align=right|15,2|| align=right|3,095|| align=right|0,050|| align=right|7,90|| align=right|5,445||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42446)||3248 T-3|| align=right|13,7|| align=right|3,117|| align=right|0,088|| align=right|2,11|| align=right|5,503||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42447)||3265 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,679|| align=right|0,129|| align=right|5,11|| align=right|4,384||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42448)||3393 T-3|| align=right|13,8|| align=right|3,018|| align=right|0,112|| align=right|9,92|| align=right|5,243||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42449)||3496 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,638|| align=right|0,341|| align=right|9,34|| align=right|4,284||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42450)||3504 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,380|| align=right|0,234|| align=right|5,82|| align=right|3,671||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42451)||3727 T-3|| align=right|13,7|| align=right|3,180|| align=right|0,112|| align=right|16,40|| align=right|5,671||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42452)||3970 T-3|| align=right|14,0|| align=right|3,123|| align=right|0,143|| align=right|17,74|| align=right|5,518||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42453)||4055 T-3|| align=right|14,2|| align=right|3,068|| align=right|0,022|| align=right|9,85|| align=right|5,372||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42454)||4134 T-3|| align=right|13,7|| align=right|2,728|| align=right|0,194|| align=right|3,70|| align=right|4,505||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42455)||4293 T-3|| align=right|13,7|| align=right|3,075|| align=right|0,188|| align=right|6,31|| align=right|5,391||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42456)||4322 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,742|| align=right|0,064|| align=right|6,24|| align=right|4,540||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42457)||4341 T-3|| align=right|13,4|| align=right|3,142|| align=right|0,170|| align=right|22,29|| align=right|5,568||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42458)||4359 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,684|| align=right|0,058|| align=right|6,91|| align=right|4,395||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42459)||5036 T-3|| align=right|14,1|| align=right|3,098|| align=right|0,092|| align=right|11,18|| align=right|5,453||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42460)||5106 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,431|| align=right|0,148|| align=right|7,50|| align=right|3,790||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42461)||5184 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,181|| align=right|0,105|| align=right|7,26|| align=right|3,220||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42462)||5278 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,421|| align=right|0,152|| align=right|8,69|| align=right|3,765||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42463)||5601 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,656|| align=right|0,152|| align=right|13,17|| align=right|4,329||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(42464)||1978 RQ7|| align=right|15,5|| align=right|2,555|| align=right|0,149|| align=right|4,16|| align=right|4,084||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(42465)||1978 VH4|| align=right|15,5|| align=right|2,375|| align=right|0,145|| align=right|1,59|| align=right|3,660||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(42466)||1978 VP6|| align=right|15,4|| align=right|2,595|| align=right|0,212|| align=right|1,57|| align=right|4,180||MBA||6. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(42467)||1978 VX6|| align=right|14,1|| align=right|2,587|| align=right|0,135|| align=right|12,19|| align=right|4,160||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(42468)||1979 QY2|| align=right|15,4|| align=right|2,239|| align=right|0,187|| align=right|1,32|| align=right|3,349||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(42469)||1981 DN3|| align=right|15,8|| align=right|2,256|| align=right|0,219|| align=right|5,23|| align=right|3,387||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(42470)||1981 EO16|| align=right|15,6|| align=right|2,264|| align=right|0,196|| align=right|7,98|| align=right|3,405||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(42471)||1981 ES16|| align=right|16,0|| align=right|2,570|| align=right|0,145|| align=right|3,12|| align=right|4,119||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(42472)||1981 EN25|| align=right|15,9|| align=right|2,276|| align=right|0,111|| align=right|3,38|| align=right|3,433||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(42473)||1981 ED26|| align=right|16,3|| align=right|2,281|| align=right|0,108|| align=right|5,12|| align=right|3,444||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(42474)||1981 EJ27|| align=right|16,6|| align=right|2,277|| align=right|0,198|| align=right|0,75|| align=right|3,435||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(42475)||1981 EW28|| align=right|15,5|| align=right|2,283|| align=right|0,060|| align=right|3,13|| align=right|3,449||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(42476)||1981 EP36|| align=right|14,3|| align=right|2,963|| align=right|0,106|| align=right|8,73|| align=right|5,099||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(42477)||1981 QB3|| align=right|14,3|| align=right|3,050|| align=right|0,276|| align=right|3,49|| align=right|5,325||MBA||24. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(42478)||1981 RX1|| align=right|13,5|| align=right|2,684|| align=right|0,206|| align=right|12,15|| align=right|4,396||MBA||7. september 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(42479)||1981 SE7|| align=right|12,8|| align=right|2,676|| align=right|0,118|| align=right|6,56|| align=right|4,377||MBA||28. september 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(42480)||1985 RJ|| align=right|14,7|| align=right|2,650|| align=right|0,281|| align=right|12,12|| align=right|4,312||MBA||14. september 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(42481)||1988 CX4|| align=right|14,9|| align=right|2,681|| align=right|0,007|| align=right|8,74|| align=right|4,390||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|42482 Fischer-Dieskau||1988 RT3|| align=right|15,7|| align=right|2,385|| align=right|0,230|| align=right|2,46|| align=right|3,682||MBA||8. september 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(42483)||1990 VM1|| align=right|14,4|| align=right|2,432|| align=right|0,241|| align=right|9,83|| align=right|3,793||MBA||12. november 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(42484)||1990 WM6|| align=right|15,8|| align=right|2,205|| align=right|0,167|| align=right|2,54|| align=right|3,274||MBA||21. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42485)||1991 BC1|| align=right|16,5|| align=right|2,311|| align=right|0,225|| align=right|1,68|| align=right|3,513||MBA||18. januar 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(42486)||1991 GY2|| align=right|15,6|| align=right|2,341|| align=right|0,094|| align=right|5,27|| align=right|3,581||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|42487 Ångström||1991 RY2|| align=right|15,2|| align=right|2,482|| align=right|0,137|| align=right|3,84|| align=right|3,910||MBA||9. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(42488)||1991 RN17|| align=right|15,6|| align=right|2,344|| align=right|0,230|| align=right|9,61|| align=right|3,589||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(42489)||1991 RL18|| align=right|14,2|| align=right|2,600|| align=right|0,186|| align=right|12,77|| align=right|4,191||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(42490)||1991 SU|| align=right|13,8|| align=right|2,414|| align=right|0,139|| align=right|8,40|| align=right|3,749||MBA||30. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(42491)||1991 TF|| align=right|14,3|| align=right|2,647|| align=right|0,263|| align=right|14,63|| align=right|4,306||MBA||1. oktober 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(42492)||1991 TD7|| align=right|15,6|| align=right|2,250|| align=right|0,208|| align=right|4,31|| align=right|3,375||MBA||3. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(42493)||1991 TG14|| align=right|13,7|| align=right|3,151|| align=right|0,213|| align=right|11,27|| align=right|5,593||MBA||2. oktober 1991||Observatorij Palomar||C. P. de Saint-Aignan
|-
|(42494)||1991 UH1|| align=right|14,4|| align=right|2,575|| align=right|0,146|| align=right|8,25|| align=right|4,131||MBA||29. oktober 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42495)||1991 VP12|| align=right|15,1|| align=right|2,549|| align=right|0,126|| align=right|5,51|| align=right|4,070||MBA||11. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(42496)||1991 XB1|| align=right|13,6|| align=right|2,646|| align=right|0,205|| align=right|14,53|| align=right|4,303||MBA||13. december 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(42497)||1992 BZ1|| align=right|15,2|| align=right|2,745|| align=right|0,199|| align=right|4,97|| align=right|4,548||MBA||30. januar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(42498)||1992 DG6|| align=right|14,0|| align=right|2,793|| align=right|0,081|| align=right|9,03|| align=right|4,666||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(42499)||1992 PE3|| align=right|14,7|| align=right|2,251|| align=right|0,196|| align=right|5,53|| align=right|3,376||MBA||6. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(42500)||1992 RV6|| align=right|14,1|| align=right|3,105|| align=right|0,198|| align=right|2,21|| align=right|5,471||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov